monofonia – faktura w muzyce
 monofonia – system zapisu i odtwarzania nagrań dźwiękowych